Студенческий парк (Кременчуг)
 Студенческий парк (Львов)
 Студенческий парк (Севастополь)